Viktor Polášek (ur. 18 lipca 1997 w mieście Nové Město na Moravě) – czeski skoczek narciarski, reprezentant klubu SK Nové Město na Moravě. Indywidualny mistrz świata juniorów z 2017, uczestnik mistrzostw świata, olimpijczyk, medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
We wrześniu 2010 wystąpił w konkursie Alpen Cup w kombinacji norweskiej w Libercu, w którym zajął przedostatnie, 66. miejsce. Był to jedyny występ Poláška w oficjalnych zawodach międzynarodowych w tej dyscyplinie.

W cyklu FIS Cup w skokach narciarskich zadebiutował w sierpniu 2013 we Frenštácie pod Radhoštěm, zaś pierwsze punkty zdobył we wrześniu 2014 w Szczyrku, dwukrotnie zajmując 18. miejsce. 16 stycznia 2015 w Sapporo zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 30. pozycję. 24 stycznia 2015 w tym samym mieście po raz pierwszy wystartował w zawodach Pucharu Świata, zajmując 45. miejsce. Na początku lutego 2015 w Ałmaty wystąpił w zawodach skoków narciarskich na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2015, kończąc je na 8. pozycji indywidualnie i 9. w drużynie. Znalazł się w składzie reprezentacji Czech na Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015. Wystąpił na nich w konkursie drużyn mieszanych, w którym zajął 11. pozycję, a także w kwalifikacjach do konkursu indywidualnego na skoczni dużej, podczas których nie uzyskał awansu.

We wrześniu 2015 wystąpił w zawodach Letniego Grand Prix w Czajkowskim, dwukrotnie zajmując miejsca w trzeciej dziesiątce. Na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2016 był 4. indywidualnie, a także 5. w drużynie mieszanej i 6. w drużynie męskiej. 5 marca 2016 w Vikersund po raz pierwszy w karierze zajął miejsce w pierwszej dziesiątce zawodów Pucharu Kontynentalnego.

8 stycznia 2017 zwyciężył w konkursie Pucharu Kontynentalnego w Titisee-Neustadt. W kolejnym tygodniu otrzymał powołanie na zawody Pucharu Świata i 15 stycznia 2017 zdobył swoje debiutanckie punkty tego cyklu, zajmując 26. miejsce w Wiśle. Na początku lutego zdobył złoty medal indywidualnie na Mistrzostwach Świata Juniorów 2017 w Park City. W konkursach drużynowych zajął 7. i 8. miejsce. Wystartował na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017, zajmując 31. (skocznia normalna) i 25. (skocznia duża) miejsce indywidualnie oraz 7. w drużynie.

W grudniu 2017 zajął 2. miejsce w konkursie Pucharu Kontynentalnego w Engelbergu. Wystąpił na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018. Indywidualnie zajął 44. pozycję zarówno na normalnej, jak i na dużej skoczni, zaś zawody drużynowe ukończył na 10. miejscu. W otwierających Puchar Świata 2018/2019 zawodach w Wiśle zajął 12. pozycję. W dalszej części sezonu regularnie startował w cyklu, a najwyżej klasyfikowany był na 22. miejscu. Na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019 indywidualnie był 25. na skoczni dużej i 38. na normalnej, a w drużynie 8. w zespole męskim i 9. w mieszanym.

W Letnim Grand Prix 2019 dwukrotnie zajął miejsce w pierwszej dziesiątce: w lipcu był 7. w Hinterzarten, a w sierpniu 10. w Hakubie. W sezonie zimowym 2019/2020 regularnie startował w Pucharze Świata, ale tylko trzykrotnie zdobył punkty cyklu. Najwyżej klasyfikowany był na 24. miejscu w zawodach w Predazzo. W sezonie 2020/2021 Pucharu Świata punkty zdobył raz, w drugim konkursie w Engelbergu zajmując 27. pozycję. Wystąpił na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021, gdzie indywidualnie zajął 38. miejsce na skoczni normalnej i 46. na dużej, w drużynie mieszanej był 8., a w męskiej zajął 11. lokatę.

W sierpniu 2021 zwyciężył w zawodach Letniego Pucharu Kontynentalnego we Frenštácie pod Radhoštěm. W ramach Letniego Grand Prix 2021 kilkukrotnie zdobywał punkty. We wrześniu zajął 7. miejsce w konkursie cyklu w Szczuczyńsku. W sezonie 2021/2022 Pucharu Świata nie zdobył punktów. Najwyżej klasyfikowany był na 32. miejscu, w grudniu 2021 w Wiśle. Wziął udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022. Z powodu izolacji po pozytywnym wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 wystąpił jedynie w drużynowym konkursie mężczyzn, w którym reprezentacja Czech zajęła 9. pozycję. W zawodach międzynarodowych po raz ostatni wystąpił 6 marca 2022, odpadając w kwalifikacjach do konkursu Raw Air 2022 w Oslo. Tego samego dnia ogłosił zakończenie kariery sportowej.

Zdobywał medale mistrzostw Czech: w 2017 srebrny na skoczni dużej, w 2019 złoty na skoczni normalnej, w 2020 srebrny na normalnej, w 2021 złoty na normalnej, a w 2022 brązowy na normalnej.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty V. Poláška na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty V. Poláška na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty V. Poláška na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Six

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Titisee-Neustadt Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Czescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1997
Czescy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Ludzie urodzeni w Nové Město na Moravě